Termenul „WDR” se poate referi la:
Westdeutscher Rundfunk, o companie publică de radio și televiziune din Renania de Nord-Westfalia, Germania
Warburg Dillon Read, denumirea fostei diviziuni Investment Banking, care a devenit UBS
Wyker Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum, o linie maritimă din  Schleswig-Holstein
World Development Report, apaține de proiectul de dezvoltare a țărilor în curs de ddezvoltare
Walt Disney Records, o casă de discuri ce aparține de The Walt Disney Company